Инна Суреновна Зарафьян (13 июня 1928 — 24 июля 2007, Москва) — советский и российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1976), кавалер ордена «Знак почёта».

Биография 
Окончила операторский факультет ВГИКа (1953, мастерская Леонида Косматова). С 1962 года — оператор-постановщик киностудии имени Горького. Сняла более 30 художественных фильмов, в том числе такие популярные фильмы, как «Король-Олень», «Волшебник Изумрудного города», «С любимыми не расставайтесь».

Работала с известными режиссёрами — Яковом Сегелем, Марком Донским, Юрием Егоровым, Павлом Арсеновым и другими.

Скончалась на 80-м году жизни 24 июля 2007 года.

Фильмография 

 Судьба барабанщика (1955)
 Дружок (1958)
 Когда деревья были большими (1961)
 Течёт Волга (1962)
 При исполнении служебных обязанностей (1963)
 Серая болезнь (1966)
 Не самый удачный день (1966)
 Разбудите Мухина! (1967)
 Король-олень (1969)
 Две улыбки (1970)
 Надежда (1973)
 Жребий (1974)
 Горожане (1975)
 Несовершеннолетние (1976)
 Плата за истину (1978)
 С любимыми не расставайтесь (1980)
 Владивосток, год 1918 (1982)
 День командира дивизии (1983)
 Солнце в кармане (1984)
 Осторожно, Василёк! (1985)
 Алый камень (1986)
 Кувырок через голову (1987)
 Двое и одна (1988)
 Папашка и мэм (1990)
 Щен из созвездия Гончих Псов (1991)
 Вербовщик (1991)
 Волшебник Изумрудного города (1994)

Семья 
Муж — писатель Владимир Николаевич Жуков (1928—1982)

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema/6783/ Энциклопедия кино]. 2010.

Персоналии:Киностудия имени М. Горького